Dabar

ist der Name von Orten in Kroatien:
 Dabar (Otočac) in der Gespanschaft Lika-Senj
 Dabar (Hrvace) in der Gespanschaft Split-Dalmatien

ist der Name eines Flusses in Bosnien-Herzegowina:
 Dabar (Fluss)